Оле́г Авде́ев:
 Авдеев, Олег Николаевич (род. 1959) — советский и российский дипломат, Генеральный консул России в Индии.
 Авдеев, Олег Тихонович (род. 1926) — советский кинооператор.